Cioroianu ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Cioroianu (* 1967), rumänischer Politiker
 Florin Cioroianu (* 1963), rumänischer Fußballspieler und -trainer